

Geografia
Fenner – comune degli Stati Uniti nello Stato di New York

Persone
Arthur Fenner – politico statunitense
Derrick Fenner – giocatore di football americano statunitense
D.J. Fenner – cestista statunitense
Frank Fenner – scienziato australiano
James Fenner – politico statunitense
Les Fenner – bobbista statunitense